Pentagram – gruppo musicale heavy metal statunitense
Pentagram – album dei Pentagram del 1985, noto anche come Relentless
Pentagram – gruppo musicale metal turco conosciuto fuori dal paese d'origine come Mezarkabul
Pentagram – album dei Mezarkabul del 2008
Pentagram – album dei Gorgoroth del 1994